Greenwood County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Greenwood County (Kansas)
Greenwood County (South Carolina)